Лос Вискара има више значења:

 Лос Вискара (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Вискара, Сан Исидро (Тонала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику